CSPO steht für folgende Begriffe:
 Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis, eine politische Partei im deutschsprachigen Teil des schweizerischen Kantons Wallis.
 Certified Scrum Product Owner, eine Zertifizierung der ScrumAlliance, siehe Scrum

Abkürzung